Victor bezeichnet:

 Victor (Name), männlicher Vorname sowie ein Familienname
 Victor Talking Machine Company, US-amerikanischer Hersteller von Grammophonen und Schellackplatten sowie ein Schallplattenlabel
 Victor-Klasse, NATO-Bezeichnung für sowjetische Atom-U-Boote der Baureihe Projekt 671 Ёрш
 Victor-II-Klasse, NATO-Bezeichnung für sowjetische Atom-U-Boote der Baureihe Projekt 671RT Сёмга
 Victor-III-Klasse, NATO-Bezeichnung für sowjetische Atom-U-Boote der Baureihe Projekt 671RTM Щука
 Handley Page Victor, Bomber- und Tankflugzeug der britischen Royal Air Force
 Partenavia P.68 Victor, italienisches Leichtflugzeug
 V als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)
 Codename des US-Militärs für Mitglieder des Viet Cong (VC; Victor Charlie), siehe Nationale Front für die Befreiung Südvietnams
 Victor (Rockoper), Rockoper von Manuel Rigoni und Richard Schönherz
 Victor (Film), einen Kurzfilm François Ozons
 Víctor (Symbol), Symbol, das als Ehrenauszeichnung genutzt wird

im Landfahrzeugbereich:
 Overman Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1899–1903)
 Victor Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1905–1911)
 Victor Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1906–1912)
 Victor Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1913–1917)
 Richmond Cyclecar Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914–1915)
 Victor Pagé Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1921–1923)
 Victor Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Vauxhall Victor, ein Automodell von Vauxhall

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Victor (Arkansas)
 Victor (Colorado)
 Victor (Florida)
 Victor (Idaho)
 Victor (Indiana)
 Victor (Iowa)
 Victor (Kalifornien)
 Victor (Kansas)
 Victor (Mississippi)
 Victor (Missouri)
 Victor (Montana)
 Victor (New York)
 Victor (Oklahoma)
 Victor (Pennsylvania)
 Victor (South Dakota)
 Victor (Utah)
 Victor (Washington)
 Victor (Fayette County, West Virginia)
 Victor (Kanawha County, West Virginia)
 Victor Haven (Maryland)
 Victor Mills (South Carolina)

weitere geographische Orte:
 Victor Bay, Bucht an der Küste des Adélielands, Antarktika
 Victor-Kliff, Kliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Victor Lake, See in der Region Southland, Neuseeland
 Mount Victor, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

VICTOR bezeichnet:
 VICTOR, ein taiwanischer Sportartikelhersteller